Alessandro Monti (1893-1980) – calciatore italiano
 Alessandro Monti (1818-1854) – militare e patriota italiano